Het kleine huis op de prairie, (Engels: Little House on the Prairie) (1935) is een kinderboek van de Amerikaanse schrijfster Laura Ingalls Wilder, uiteindelijk werd het een serie boeken
Het kleine huis op de prairie (televisieserie), een Amerikaanse historische western-/dramaserie die liep van 1974 tot en met 1983.
Little House on the Prairie (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2005.